Toledo puede referirse a:

Localidades y divisiones administrativas

España
 Toledo, ciudad de Castilla - La Mancha;
 Provincia de Toledo, división administrativa.
 Toledo de Lanata, municipio desaparecido de la provincia de Huesca.

Estados Unidos
 Toledo (Ohio);
 Toledo (Illinois);
 Toledo (Iowa);
 Municipio de Toledo (condado de Tama, Iowa);
 Municipio de Toledo (condado de Chase, Kansas);
 Toledo (Oregón);
 Toledo (Washington).

Uruguay
 Toledo (Uruguay), localidad del departamento de Canelones;
 Municipio de Toledo (Uruguay), municipio del departamento de Canelones;
 Toledo (Cerro Largo), localidad del departamento de Cerro Largo.

Otros
 Toledo (Córdoba), localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Distrito de Toledo, división administrativa de Belice;
 Toledo (Bolivia), municipio del Departamento de Oruro, Bolivia;
 Toledo (Paraná), localidad del estado de Paraná, Brasil;
 Toledo (Antioquia), localidad y municipio de Antioquia, Colombia;
 Toledo (Norte de Santander), localidad y municipio de Norte de Santander, Colombia;
 Toledo (Filipinas), localidad de la provincia de Cebú, Filipinas;
 Toledo (Velas), localidad de las islas Azores, Portugal.

Apellido
Toledo (apellido ibérico)

Cine y televisión 
 Toledo, cruce de destinos (2012), serie de televisión española;

Deportes 
 Club Deportivo Toledo, institución deportiva de Toledo, España;
 Toledo Balonmano, institución deportiva de Toledo, España;

Historia 
 Concilios de Toledo, nombre de 18 concilios celebrados en Toledo, España, entre 397 y 702;
 Reino visigodo de Toledo (549-711), periodo del Reino visigodo en que la capital estuvo en la ciudad de Toledo, España;
 Taifa de Toledo (1023-1081), reino musulmán que tuvo su capital en Toledo, España;
 Reino de Toledo, reino cristiano fundado a partir de 1085 tras la conquista de Toledo por Alfonso VI;
 Gobernación de Nueva Toledo, una de las cuatro divisiones administrativas creadas en América del Sur por el emperador Carlos V en 1534.

Personas 
 Alejandro Toledo Manrique, político peruano, Presidente del Perú (2001-2006);
 Francisco de Toledo, Virrey del Perú en el ;
 Guillermo Toledo, actor español;
 Francisco Toledo, pintor mexicano;
Francisco Javier Toledo, exfutbolista hondureño.
David Toledo, exfutbolista mexicano
Carlos Humberto Toledo, exfutbolista y entrenador guatemalteco.
 Laura S. Domínguez de Toledo, botánica;
 Joaquim Franco de Toledo (1905-1952), botánico brasileño;
 José M. Toledo, botánico;
 Patricio Toledo, exfutbolista chileno;
 Gustavo Toledo, futbolista argentino;

Términos militares 
 Toledo, systema consistente de componentes Skyguard incluyendo lanzadores Aspide pero con dirección de tiro Skydor de FABA Sistemas;

Transporte 
 SEAT Toledo, modelo de auto de la marca Española SEAT;
 Triumph Toledo, modelo de auto que fue producido por British Leyland en el Reino Unido desde 1970 a 1976;
 Estación Toledo, estación de ferrocarril en Toledo, provincia de Córdoba, Argentina;